

Голдфілд — місто, штат Айова
 Голдфілд — переписна місцевість, штат Колорадо
 Голдфілд — переписна місцевість, штат Невада